Szabó Anita (1937) operaénekes (alt)
 Szabó Anita (1991) bajnoki bronzérmes labdarúgó (Ferencváros)